Diese Liste der Brünner Korporationen verzeichnet die Studentenverbindungen an der Deutschen Technischen Hochschule Brünn. Mit der Zerschlagung der Tschechoslowakei wurden sie im März 1939 zwangsweise  suspendiert.

Liste 
Nach Anciennität / jeweils ältestem Bund geordnet

Siehe auch 
 Brünn
 Mähren
 Prager Senioren-Convents-Verband

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 184–186.
 Lothar Selke: Die Technische Hochschule zu Brünn und ihr Korporationswesen, postum: Einst und Jetzt, Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung, Bd. 44 (1999), S. 71–112.

Weblinks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Brunn
Organisation (Brünn)
Geschichte (Brünn)